Список найактивніших ультрас клубів різних країн:

АФК

Австралія 
 Avala Boys - Delije Sydney (Bonnyrigg White Eagles Football Club)
 AB88 (Bonnyrigg White Eagles Football Club)
 Clarendon Corner (South Melbourne FC)
 Ultradox (Springvale White Eagles FC)
 Djujicova Garda (Bonnyrigg White Eagles Football Club)
 Mad Boys (Sydney Olympic)
 Blue & White Brigade Melbourne Victory)
 SDC (Melbourne Victory)

Південна Корея 
 GRAND BLEU (Suwon Samsung Bluewings)
 Commando Ultras Skull Crew (Suwon Samsung Bluewings)
 Ultras Hawk  (Incheon United F.C.)

Японія 
 Black and Blue (Gamba Osaka)

КОНКАКАФ

США 
 Sam's Army (US National Teams)
 Westside 109 (Atlanta Silverbacks)
 Legion 1908 (C.D. Chivas USA)
 Triangle Soccer Fanatics (Carolina RailHawks F.C.)
 Section 8 Chicago (Chicago Fire)
 Ultras Red Side (Chicago Fire)
 Barn Burners 1871 (Chicago Fire)
 Mike Ditka Street Crew (Chicago Fire)
 Centennial Firm (Colorado Rapids)
 Legion 04 (Columbus Crew)
 V-Army (Columbus Crew)
 Fort Knox (Columbus Crew)
 La Barra Brava (DC United)
 Screaming Eagles (DC United)
 La Norte (DC United)
 Fan Club United (DC United)
 Inferno (FC Dallas)
 El Battalon (Houston Dynamo)
 Texian Army (Houston Dynamo)
 Mystics (Kansas City Wizards)
 Galaxians (Los Angeles Galaxy)
 LA Riot Squad (Los Angeles Galaxy)
 Ultimate Fan Organization (UFO) (Los Angeles Galaxy)
 Dark Clouds (Minnesota Thunder)
 Midnight Riders (New England Revolution)
 Timbers Army (Portland Timbers)
 Urban Crew (Portland Timbers)
 Loyalists (Real Salt Lake)
 Jesters (Real Salt Lake)
 Rogue Cavaliers Brigade (Real Salt Lake)
 Empire Supporters Club (Red Bull New York)
 Raging Bull Nation (Red Bull New York)
 The Crew (University of Maryland, College Park)
 Legion 1818 (Saint Louis University, St. Louis, MO)

КОНМЕБОЛ

Аргентина 
 Los Borrachos Del Tablón (River Plate)
 La Doce (Boca Juniors)
 La Guardia Imperial (Racing Club)
 La Pandilla (Velez Sarsfield)
 La Hinchada Que Nunca Abandona (Newell´s Old Boys)
 La Gloriosa Butteler (San Lorenzo de Almagro)

Бразилія 
 Gaviões da Fiel (Sport Club Corinthians Paulista)
 Camisa 12 (Sport Club Corinthians Paulista)
 Pavilhão 9 (Sport Club Corinthians Paulista)
 Estopim da Fiel (Sport Club Corinthians Paulista)
 Mancha Verde (Sociedade Esportiva Palmeiras)
 Torcida Uniformizada Palmeiras (TUP) (Sociedade Esportiva Palmeiras)
 Independente (São Paulo Futebol Clube)
 Dragões da Real (São Paulo Futebol Clube)
 Torcida Jovem (Santos Futebol Clube)
 Força Jovem (Santos Futebol Clube)
 Guerreiros da Tribo (Guarani Futebol Clube)
 Fúria Indepentente (Guarani Futebol Clube)
 Amor Maior (Associação Atlética Ponte Preta)
 Serponte (Associação Atlética Ponte Preta)
 Leões da Fabulosa (Associação Portuguesa de Desportos)
 Raça Rubro-Negra (Clube de Regatas do Flamengo)
 Torcida Jovem Fla (Clube de Regatas do Flamengo)
 Força Jovem Vasco (Club de Regatas Vasco da Gama)
 Mancha Negra (Club de Regatas Vasco da Gama)
 Young Flu (Fluminense Football Club)
 Força Flu (Fluminense Football Club)
 Fúria Jovem (Botafogo de Futebol e Regatas)
 Torcida Jovem (Botafogo de Futebol e Regatas)
 Galoucura (Clube Atlético Mineiro)
 Máfia Azul (Cruzeiro Esporte Clube)
 Super Raça (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
 Torcida Jovem (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
 Camisa 12 (Sport Club Internacional)
 Mancha Verde (Esporte Clube Juventude)
 Império Aliverde (Coritiba Foot Ball Club)
 Mancha Verde (Coritiba Foot Ball Club)
 Os Fanáticos (Clube Atlético Paranaense)
 Ultras (Clube Atlético Paranaense)
 Fúria Independente (Paraná Clube)
 Gaviões Alvinegros (Figueirense Futebol Clube)
 Torcida Jovem Avinegra (Figueirense Futebol Clube)
 Mancha Azul (Avaí Futebol Clube)
 Leões da Ilha (Avaí Futebol Clube)
 Guerrilha Jovem (Criciúma Esporte Clube)
 Força Jovem Goiás (Goiás Esporte Clube)
 Esquadrão Vilanovense (Vila Nova Futebol Clube)
 Os Imbatíveis (Esporte Clube Vitória)
 Leões da Fiel (Esporte Clube Vitória)
 Bamor (Esporte Clube Bahia)
 Povão (Esporte Clube Bahia)
 Cearamor (Ceará Sporting Club)
 Leões da TUF (Fortaleza Esporte Clube)
 Ultras Resistência Coral (Ferroviário Atlético Clube}
 Inferno Coral (Santa Cruz Futebol Clube)
 Torcida Jovem do Sport (Sport Club do Recife)
 Fanautico (Clube Náutico Capibaribe)
 Máfia Vermelha (América (RN))
 Garra Alvinegra (ABC Futebol Clube)
 Remoçada (Clube do Remo)
 Trovão Azul (Clube do Remo)
 Nação Bicolor (Paysandu Sport Club)
 Terror Bicolor (Paysandu Sport Club)

Колумбія 
 Comandos Azules Distrito Capital (Millonarios)
 Resistencia Norte (Independiente Medellín)
 Guardia Albi-Roja Sur (Independiente Santa Fe)
 Los Del Sur (Atlético Nacional)
 Frente Radical Verdiblanco (Deportivo Cali)
 Fortaleza Leoparda Sur (Atlético Bucaramanga)
 Barón Rojo (América de Cali)

Чилі 
 Garra Blanca (Colo-Colo)
 Los de Abajo (Universidad de Chile)
 Los Cruzados (Universidad Catolica)
 Al Hueso Pirata (Coquimbo Unido)
 Los Panzers (Santiago Wanderers)
 Los del Cerro (Everton de Viña del Mar)
 Huracan Naranja (Cobreloa)
 Los del Foro (Club Deportivo Universidad de Concepción)
 Los Marginales (Club Provincial Curicó Unido)
 Los Tanos (Audax Club Sportivo Italiano)
 Furia Roja (Club Deportivo Unión Española)
 Los Lilas (Club de Deportes Concepcion)
 Furia Guerrera (Club Deportivo Ferroviario Almirante Arturo Fernández Vial)
 AnarkoRevolucion (Club de Deportes La Serena)
 SerenAguante (Club de Deportes La Serena)

УЄФА

Англія 
 Heed Ultras (Gateshead)
 Jorvik Reds (York City)
 Stanley Ultras (Accrington Stanley)
 ST Ultras (Swindon)
 Red Blue Army (Aldershot Town)
 Ultras Whites (Leeds United)
 Celt Clan (Farsley Celtic)
 Burnley Ultras (Burnley)
 Holmesdale Fanatics (Crystal Palace)
 City Disorder Boys (CDB) (Gloucester City)
 Stretford End Flags, Heaven's Devils (Manchester United)
 The Mockney Mafia (Leyton Orient)
 Thames Valley Casuals (Fulham)
 Frat Boys (Portsmouth)
 Hell's Saints (Southampton)
 Toon Ultras (Newcastle United)
 Red Action (Arsenal)
 Chelsea Headhunters (Chelsea)
 Inter City Firm (West Ham United)

Австрія 
 Ultras Rapid Wien 1988 (SK Rapid Wien)
 Verrückte Köpfe 91 (FC Wacker Innsbruck)
 Nordpol Innsbruck (FC Wacker Innsbruck)
 Brigata Graz (SK Sturm Graz)
 Ultras Unione (SV Austria Salzburg)
 Bulldogs (FK Austria Wien)
 Fedayn (FK Austria Wien)
 Vikings Linz (LASK)
 Kneipenterroristen (SK Vorwärts Steyr)
 Stahlfront (FC Blau Weiss Linz)
 Pyromanen Linz (FC Blau Weiss Linz)
 Blauhelme (FC Blau Weiss Linz)
 Supras '96 (SV Ried)

Бельгія 
 Mauves army (R.S.C. Anderlecht)
 Black White Storm Ultras (R. Charleroi S.C.)
 Ultras Bryggja (Cercle Brugge)
 Armata viola (Germinal Beerschot Antwerpen)
 Coal Boys (K.R.C. Genk)
 Drughi Genk (K.R.C. Genk)
 Malinwa Catholics (KV Mechelen)
 Publik Hysterik (Standard de Liège)
 Ultras Inferno (Standard de Liège)
 Wolf-Side (R.A.A. La Louvière)

Боснія і Герцеговина 
 BHFanaticos (Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine)
 Belaj Boys (Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine)
 BHLegion (Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine)
 Horde Zla (FK Sarajevo)
 The Maniacs (FK Željezničar Sarajevo)
 Red Army (FK Velež Mostar)
 Robijaši (NK Čelik)
 Fukare (FK Sloboda)
 Ultras (HŠK Zrinjski Mostar)
 Vultures (FK Borac Banja Luka)
 Sila Nebeska (NK Jedinstvo Bihać)
 Epidemija (FK Modriča)
 Red Warriors (NK Orašje)
 Poskoci (NK Posušje)
 Incident (FK Radnik Bijeljina)
 Sokolovi (FK Slavija Istočno Sarajevo)
 Škripari (NK Široki Brijeg)

Греція 
 Thyra (Gate) 13 (General reference of Panathinaikos groups)
 Mad Boys (Panathinaikos)
 Green Cockneys (Panathinaikos)
 Athens Fans (Panathinaikos)
 Thyra (Gate) 7 (Olympiacos)
 Thyra (Gate) 21 (AEK Athens FC) 
 Original 21 (AEK Athens FC)
 Gheto Fans (AEK Athens FC)
 The Supporters (AEK Athens FC)
 Snakes (OFI Kreta)
 Thyra (Gate) 4 (OFI Kreta)
 Cretans (OFI Kreta)
 Mahites(Warriors) (OFI Kreta)
 Thyra (Gate) 13 North (Iraklis)
 Thyra (Gate) 4 (PAOK FC)
 Makedones (PAOK FC)
 Machites (PAOK FC)
 Thyra (Gate) 3 (Aris Thessaloniki)
 Super 3 (Aris Thessaloniki)
 Ierolohites(Aris Thessaloniki)
 Panthires (Panionios NFC)
 Fentagin (Atromitos)

Данія 
 AaB-Ultras (Aalborg BK)
 Boys Republic (Aalborg BK)
 Alpha  (Brøndby IF)
 Odense Ultras (Odense)
 Urban Crew  (FC København)
 Shamrock Ultras (Viborg FF)
 Fanatikos (Viborg FF)

Ізраїль 
 Green Apes (Maccabi Haifa)
 Ultras 96 (Maccabi Tel-Aviv)
 Ultras Hapoel  (Hapoel Tel-Aviv)

Іспанія 
 Boixos Nois (Барселона)
 Frente Atlético (Atlético Madrid)
 Jove Elx (Elche Club de Fútbol)
 Ultras Sur (Real Madrid)
 Orgullo Vikingo (Real Madrid)
 Biris Norte (Sevilla Fútbol Club)
 Ligallo Fondo Norte, Colectivo 1932 (Real Zaragoza)
 Gol Gran (Valencia CF)
 Ultra Yomus (Valencia CF)
 Riazor Blues (Deportivo de La Coruña)
 Herri Norte Taldea (Athletic Bilbao)
 Mujika Taldea (Real Sociedad)
 Supporters Gol Sur (Real Betis)
 Brigadas Blanquiazules (RCD Espanyol)
 Celtarras (Celta Vigo)
 Bukaneros (Rayo Vallecano)

Італія 
 Ultras Granata 1969 (FC Torino)
 Vecchia Maniera (FC Torino)
 Girls (FC Torino)
 Fedelissimi (FC Torino)
 Fossa dei Grifoni (Genoa CFC)
 Brigate Autonome Livorno (Livorno)
 Boys Roma Ultras 1972 (A.S. Roma)
 Fedayn(A.S. Roma)
 Ultras Romani(A.S. Roma)
 Tradizione Distinzione(A.S. Roma)
 B.I.S.L(A.S. Roma)
 Brigata De Falchi (A.S. Roma)
 Offensiva Ultras (A.S. Roma)
 Antichi Valori (A.S. Roma)
 Orgoglio Romano (A.S. Roma)
 Hardcore Ultras (A.S. Roma)
 Banda Noantri (S.S. Lazio)
 Ascoli Piceno Ultras (Ascoli Calcio 1898)
 Settembre Bianconero (Ascoli Calcio 1898)
 Arditi (Ascoli Calcio 1898)
 Warriors (Palermo)
 Drughi (Juventus)
 Arditi (Juventus)
 UTS 1976 (U.S. Triestina)
 Fossa dei Leoni (disbanded since end 2005) (A.C. Milan)
 Bad Boys (A.C. Milan)
 Brigate Rossonere (A.C. Milan)
 Commandos Tigre (A.C. Milan)
 Brescia 1911 Curva Nord (Brescia Calcio)
 Irriducibili (Lazio)
 Boys S.A.N (Internazionale)
 Irriducubili Inter (Internazionale)
 Viking 1984 (Internazionale)
 Boys S.A.N Roma (Internazionale)
 Milano Nerazzurra (Internazionale)
 Brianza Alcoolica (Internazionale)
 CUCS Roma (AS Roma) (this group doesn't exist anymore. It split in several minor groups)
 Irish Clan (AS Roma)
 Ultras Tito (Sampdoria)
 Collettivo Autonomo Viola (ACF Fiorentina)
 North Side (Chievo Verona)
 Sconvolts (Cagliari Calcio)
 Hooligans Teddy Boys (Udinese Calcio)
 Friulani Al Seguito (Udinese Calcio)
 Nord Kaos (Udinese Calcio)
 Desperados (Empoli FC)
 Vigilantes (Vicenza Calcio)
 Sparuta Minoranza (S.S. Lazio)
 Fedayn (S.S.C. Napoli)
 Masseria (S.S.C. Napoli)
 Mastiffs (S.S.C. Napoli)
 Vecchi Lions (S.S.C. Napoli)
 Teste Matte (S.S.C. Napoli)
 Ultras Catanzaro 1973 (U.S. Catanzaro)
 Brigate Gialloblù (F.C. Hellas Verona)
 Brigate rossoblù or Club Santiago (A.C. Imolese)
 Sconvolts (Pisa Calcio)
 Rangers (Pisa Calcio)
 Wanderers (Pisa Calcio)
 Ultras Spezia 1974 (Spezia Calcio 1906)

 Кіпр 
 Orange fans (APOEL Ultras - Portokali) (APOEL FC)
 Gate 9 (Green Army - Prasino Tsounami, Kifines (AC Omonoia)

 Литва 
 Pietu IV  (FK Žalgiris)
 Kaunas Ultras (FBK Kaunas)
 Pirmoji armada (FK Ekranas)
 Rude Boys (FK Vetra)
 FCV Sektor (FC Vilnius)
 Vakaru frontas  (FK Atlantas)
 Šiauliu fanai (FK Šiauliai)

 Македонія 
 Majmuni (FK Pobeda)
 Lozari (FK Tikves)
 Komiti  (FK Vardar)
 Ckembari (FK Pelister)
 Vinari (FK Vardar Dekamel)
 Ajduci (FK Belasica)
 Family Aerodrom (KK MZT Skopje)
 City Park Boys (KK Rabotnicki)
 Romanticari (FK Rabotnicki)
 Lavovi (FK Makedonija Gjorche Petrov)
 Pirati (RK Metalurg)
 Vojvodi (FK Teteks)
 Gemidzii (KK Mavrovo)
 Kumani (Kumanovo)
 Makedonska Falanga (FK Bregalnica Kraun)
 Vampiri (FK Borec)
 Ribari (KK Amak SP)

 Мальта 
 White Warriors (Valletta FC)
 Birkirkara Ultras (Birkirkara FC)

 Нідерланди 
 Vak 410 (Ajax Amsterdam)
 Vak S De Kuip (Feyenoord Rotterdam)
 Ultras Vak P (FC Twente)
 Groningen Fanatics (FC Groningen)
 Brigata Tifosi Extreme (Heracles Almelo)
 Nieuw Noord (SC Heerenveen)
 Westside Ultras (Roda JC)
 Legio Noviomagum (NEC Nijmegen)
 Tifosi del Castello (Sparta Rotterdam)
 Ultras Mestreech (MVV)
 Brigata Tifosi (De Graafschap)
 Vak 113 (Vitesse Arnhem)

 Німеччина 
 Schickeria München (Баварія (Мюнхен))
 The Unity (Borussia Dortmund)
 Desperados Dortmund (Borussia Dortmund)
 Ultras Frankfurt (UF97) (Eintracht Frankfurt)
 Ultras Düsseldorf (UD2000) (Fortuna Düsseldorf)
 Kohorte Duisburg (MSV Duisburg)
 Commando Cannstatt 97(VfB Stuttgart)
 Ultras Essen (Rot-Weiss Essen)
 Ultras Nürnberg (1. FC Nürnberg)
 Suptras Rostock (FC Hansa Rostock)
 Ultras Dynamo  (Dynamo Dresden)
 Red Kaos (FSV Zwickau)
 Chosen Few HH (Hamburger SV)
 Poptown (Hamburger SV)
 Diablos (FC Sachsen Leipzig)
 Inferno Cottbus, Ultima Raka (Energie Cottbus)
 Wilde Horde (1.FC Köln)
 Ultras Hannover (Hannover 96)
 Ultras MG (Borussia Mönchengladbach)
 Szene E (SSV Reutlingen)
 Ultras Braunschweig (Eintracht Braunschweig)
 Ultras GE (FC Schalke 04)
 Harlekins Berlin (Hertha BSC Berlin)
 Natural Born Ultras (SC Freiburg)
 Ultras Fürth (SpVgg Greuther Fürth)
 Generation Luzifer (Кайзерслаутерн)
 Pfalz Inferno (Кайзерслаутерн)
 Frenetic Youth (Кайзерслаутерн)
 Phoenix Sons, Armata Fidelis (Karlsruher SC)
 Horda Azzuro (FC Carl Zeiss Jena)
 Cosa Nostra (TSV 1860 München)
 Ulras Mannheim (SV Waldhof Mannheim)
 Filmstadtinferno (SV Babelsberg 03)
 Wuhlesyndikat (1. FC Union Berlin)
 Boys Bielefeld (Армінія)
 Ultras Bochum (VfL Bochum)
 Blaue Bomber (Stuttgarter Kickers)
 Ultras Chemnitz (Chemnitzer FC)
 Saalefront (Hallescher FC)
 Wismut Offensive (Gera)
 Ultra` Sankt Pauli (FC St. Pauli)
 Inferno Lok Leipzig (Lokomotive Leipzig)
 Ultras Leverkusen (Bayer Leverkusen)
 Ultra` Kollektiv (Lübeck)
 Blue Generation (Magdeburg)
 Violet Crew (Osnabrück)
 Boys Saarbrücken (1. FC Saarbrücken)
 Commando Ultra (VfL Wolfsburg)
 Red Kaos (FSV Zwickau)
 Munichmaniacs 1996 (Баварія (Мюнхен))
 Racaille Verte (Werder Bremen)
 Ultra Team Bremen (Werder Bremen)
 Ultras Darmstadt (UD03) (Darmstadt 98)

 Норвегія 
 Stabæk Inferno(Stabæk I.F.)
 Gjettum Ultras(Stabæk I.F.)
 Viking Ultras (Viking F.K.)
 Ultras Nidaros(Rosenborg B.K.)
 Sønner av Kadda (Bærum S.K.)
 Unge Enga (Vålerenga I.F.)
 Ultras Oslo / Ultrasbussen (Vålerenga I.F.)
 Ultras Felt C (Lillestrøm SK) [www.ultrasfeltc.com www.ultrasfeltc.com]
 KGGsc (Lillestrøm SK)
 Team Scooter (Lillestrøm SK)
 Sönner av Cristiania (FC Lyn Oslo)
 Brigade Rødhvit (Fredrikstad FK)
 Rosenborg Hardcore (Rosenborg B.K) 

 Польща 
 Ultras Arka Gdynia (Arka Gdynia)
 Opravcy (Cracovia Kraków)
 Ultras Group Zasanie '03 (Czuwaj Przemyśl)
 Young Bastards '04, Młodzieżowcy '02 (Dyskobolia Grodzisk Wlkp.)
 Giallo-Azzurri '06 (Elana Toruń)
 Greenternet F@ns '03", "Ekipa Piątek 13-ego (GKS Bełchatów)
 Ultras GieKSa (GKS Katowice)
 Ultras TNG '03", NC '05 (GKS Tychy)
 Eastsiders (Górnik Łęczna)
 Torcida (Górnik Zabrze)
 GT02 (Hutnik Nowa Huta)
 Ultras Jagiellonia Białystok (Jagiellonia Białystok)
 Ultrasi '04 (Korona Kielce)
 Ultras Lech '01, e-Lech '02 (Lech Poznań)
 Greengos88 (Lechia Gdańsk)
 Nieznani Sprawcy (Legia Warszawa)
 Ultras ŁKS Łódź (ŁKS Łódź)
 Fanatycy Znad Bystrzycy '03 (Motor Lublin)
 Wychowani na Boguminskiej (Odra Wodzisław Śląski)
 Młode Wilki '03 (Pogoń Szczecin)
 Enigm@, IFC Poloni@. (Polonia Warszawa)
 Ultra Sovia Group '04 (Resovia Rzeszów)
 Nucleo Ultra '03 (Ruch Chorzów)
 Young Group '04 (Sandecja Nowy Sącz)
 Ultras Śląsk '06 (Śląsk Wrocław)
 WRB '05 (Tarnovia Tarnów)
 Red Workers (Widzew Łódź)
 Ultra Wisła (Wisła Kraków)
 N@fciarze (Wisła Płock)
 Ultras Wisłoka '04 (Wisłoka Dębica)
 Orange City Boys '03 (Zagłębie Lubin)
 Ultras Zagłębie '05 (Zagłębie Sosnowiec)

 Португалія 
 Juventude Leonina (Sporting Clube de Portugal)
 Torcida Verde (Sporting Clube de Portugal)
 Directivo Ultras XXI (Sporting Clube de Portugal)
 Super Dragões (FC Porto)
 Colectivo Ultras 95 (FC Porto)
 No Name Boys (SL Benfica)
 Diabos Vermelhos (SL Benfica)
 VIII Exército (Vitória de Setúbal)
 Ultras Templarios (CS Marítimo)
 Esquadrão Marítimista (CS Marítimo)
 Insane Guys (Vitória de Guimarães)
 White Angels (Vitória de Guimarães)
 Panteras Negras (Boavista FC)
 Bracara Legion (SC Braga)
 Red Boys (SC Braga)
 Mancha Negra (Académica)
 Fúria Azul (Belenenses)
 South Side Boys (SC Farense)
 Máfia Vermelha (Leixões SC)
 Tuff Boys (FC Marco)
 Ultras Marafados (Portimonense SC)

 Румунія 
 Ultras Unione (Rapid Bucureşti)
 Guardia Rosso-Nera (FCM Reşiţa)
 Blue Lions (Universitatea Craiova)
 FANS (FC National Bucuresti) 
 Urban Guerilla (Poli Timisoara)
 BRASOVFANS (FC Brasov & H.C.M. Rulmentul Brasov)
 B'921 (Rapid Bucuresti) 
 Ultras (Steaua Bucureşti)
 Nuova Guardia (Dinamo Bucureşti)
 Octombrie Negru (Dinamo Bucureşti)
 Brigate (Dinamo Bucureşti)
 Vecchia Guardia (U Cluj)
 Red Fighters (FC UTA Arad)
 Hunters (Steaua Bucureşti)
 Vacarm (Steaua Bucureşti)
 Stil Ostil (Steaua Bucureşti)
 Tineretului Korp (Steaua Bucureşti)
 Titan Boys (Steaua Bucureşti)
 Nucleo (Steaua Bucureşti)
 Gruppo Tei (Steaua Bucureşti)
 Skins Berceni (Steaua Bucureşti)
 Insurgenţii (Steaua Bucureşti)
 Inseparabilii (Steaua Bucureşti)
 Armata 47 (Steaua Bucureşti)
 Ultras Colentina (Steaua Bucureşti)
 Gruppo Voluntari Est (Steaua Bucureşti)
 Ultras Craiova (Universitatea Craiova)
 Tradizione (Steaua Bucureşti)
 Desant (Steaua Bucureşti
 Ultranativ(Poli Timisoara)
 Ariergarda(Poli Timisoara)
 Batalionul Giroc(Poli Timisoara)
 Masseria(Poli Timisoara)
 Drojdierii(Poli Timisoara)
 VITAN BOYS (STEAUA BUCURESTI)
 TARGOVISTE BOYS(STEAUA BUCURESTI)
 Teste Matte (Universitatea Craiova)
 Praetoria (Universitatea Craiova)
 Masseria Drojdierii (Poli Timisoara)
 MANASTUR CLAN ("U" Cluj)
 SPETZA ULTRA ROSSA (UTA Arad)
 DOROBANTII, BRIGADA SUPREMA, NORD (FC VASLUI)
 KNOT' (Petrolul)
 MINERS ULTRA (Gilortul Tirgu Carbunesti)
 ARIA ULTRA (Farul Constanta)
 BRIGADA SUD (Farul Constanta
 E.R.A (Steaua Bucuresti)
 Maniacs(Rapid Bucureşti)

 Сан-Марино 
 Nucleo 2000 (San Marino Calcio)-

 Сербія 
 Delije (Red Star Belgrade)
 BBRS (Red Star Belgrade)
 Ultra Boys (Red Star Belgrade)
 Red Devils (Red Star Belgrade)
 Brigate (Red Star Belgrade)
 Blue Union Belgrade(OFK Beograd)
 Grobari (FK Partizan)
 Avala Boys - Delije Sydney (Red Star Belgrade)
 United Force (FK Rad)
 Red Firm (FK Vojvodina)
 Taurunum Boys (FK Zemun)
 Despoti (FK Smederevo)

 Туреччина 
 Çarşı (Beşiktaş JK)
 AcademY  (Beşiktaş JK)
 UNIBJK (Beşiktaş JK)
 ultrAslan  (Galatasaray SK)
 Genç Fenerbahçeliler (Fenerbahçe SK)
 KFY (Fenerbahçe SK)
 Grup CK (Fenerbahçe SK)
 UNIFEB (Fenerbahçe SK)
 Gecekondu (MKE Ankaragücü)
 Anti-x (MKE Ankaragücü)
 Alkaralar (Gençlerbirliği)
 Yalı (Göztepe A.Ş.)
 KSK Çarşı (Karşıyaka SK)
 Texas (Bursaspor)
 Tatangalar (Sakaryaspor)
 Hodri Meydan (Kocaelispor)
 Nalçacılılar (Konyaspor) 
 Mekansızlar (Çaykur Rizespor)
 07 Gençlik (Antalyaspor)
 Red Soldiers (Antalyaspor)
 Şirinler (Samsunspor)
 Çılgınlar 38 (Kayserispor)
 Kızılcıklı-Ayder (Eskişehirspor)
 Nefer (Eskişehirspor)
 Yiğidolar (Sivasspor)
 Tarzanlar (Vestel Manisaspor)
 Çamlık (Denizlispor)
 57 Gençlik (Denizlispor)

 Україна 
 "Солянка Біло-Синіх (СБС)" - Динамо (Київ)
 "Д.Ультрас" - Динамо (Київ)
 "Motodrezyna" - Динамо (Київ)
 ПАРНИ СС  - Десна (Чернігів)
 WBC  — Динамо (Київ)
 "Трудові резерви" — Динамо (Київ)
 "Young Hope" — Динамо (Київ)
 "Terror Family" — Динамо (Київ)
 "SM Смешные" — Динамо (Київ)
 "Berserkers" — Динамо (Київ)
 "Albatross" — Динамо (Київ)
 "HTF" — Динамо (Київ)
 "Бригада Отважных" — Динамо (Київ)
 BBR  — Динамо (Київ)
 Bad Boys  — Динамо (Київ)
 Kyiv City Supporters (KCS)  — Динамо (Київ)
 VIVA — Динамо (Київ)
 D4  — Динамо (Київ)
 Ultras83  — Дніпро (Дніпропетровськ)
 Dnipro Barrakudas  — Дніпро (Дніпропетровськ)
 Ultras Dnipro  — Дніпро (Дніпропетровськ)
 Banderstadt Ultras  — Карпати (Львів)
 United Kharkiv — Металіст (Харків)
 "NSF" — Металіст (Харків)
 "KCP" — Металіст (Харків)
 "WTF" — Металіст (Харків)
 Ultras Odessa (South Front) - Чорноморець (Одеса)
 Za Boys Ultra  — Шахтар (Донецьк)
 CREW OF GOLDEN EAGLE — Ворскла (Полтава)
 NK Ultras - Нова Каховка (Херсонська обл.)
 Terno Field Army — Нива (Тернопіль)
 Rivne ultras - Верес (Рівне)
 Green White Ultras — Карпати (Львів)
 Leopolitans Ultras — «Львів»
 Cherkassy Supporters - «Черкаський Дніпро»
 Mykolaiv Supporters -  МФК Миколаїв
 "БГ" БУГСКИЙ ГАРД - МФК Миколаїв
 Supporters Alexandria 2007 — [[Олександрія (футбольний клуб Олександрія)

 Фінляндія 
  Banzai KuPS (KuPS)
  Green Mean Machine (IFK Mariehamn)
  iyg  (hifk)
  Sakilaiset (HJK)
 Sinikaarti  (Tampere United)
  Sinitähdet (AC Oulu)
  Sissiryhmä (Turun Palloseura)
 Stadin Kingit (HIFK)
 Ultras Jokerit  (Jokerit)
 Young Boys  (Jokerit)
  Ääriliike (Pelicans (hockey team))

 Франція 
 Orsi Ribelli (AC Ajaccio)
 Kop De La Butte (SCO Angers)
 Blue Angels (AJ Auxerre)
 Ultras Auxerre (AJ Auxerre)
 Bastia 1905 (SC Bastia)
 I Guerrieri Turchini (SC Bastia)
 Malherbe Normandy Kop 96 (SM Caen)
 Red Tigers (RC Lens)
 Kop Sang et Or (RC Lens)
 Supras Libourne (FC Libourne-Saint-Seurin)
 Dogues Virage Est (Lille OSC)
 Rijsel Spirit (Lille OSC)
 Merlus Ultras (FC Lorient)
 Bad Gones (Olympique Lyonnais)
 Lugdunum's (Olympique Lyonnais)
 Nucleo (Olympique Lyonnais)
 Generation Grenat (FC Metz)
 Horda Frenetik (FC Metz)
 Inferni (AS Monaco)
 Ultras Monaco (AS Monaco)
 Armata Ultra (Montpellier Hérault SC)
 Butte Paillade (Montpellier Hérault SC)
 Brigade Ultra (FC Mulhouse)
 Brigade Loire (Нант)
 Brigade Sud (OGC Nice)
 Armada Rumpetata (OGC Nice)
 Collectif Embriagoun (OGC Nice)
 Gladiators (Nimes Olympique)
 Commando Ultras '84 (Olympique de Marseille)
 South Winners (Olympique de Marseille)
 Yankees (Olympique de Marseille)
 OM West (Olympique de Marseille)
 Fanatics (Olympique de Marseille)
 Marseille Trop Puissant (Olympique de Marseille)
 Dodger's (Olympique de Marseille)
 Ultras Genabum (US Orléans)
 Boulogne Boys (Paris Saint Germain)
 Supras Auteuil (Paris Saint Germain)
 Lutéce Falco (Paris Saint Germain)
 Tigris Mystic (Paris Saint Germain)
 Authentiks (Paris Saint Germain)
 Puissance Paris (Paris Saint Germain)
 Ultrem (Stade de Reims)
 Kop Rouge et Blanc (Stade de Reims)
 Joyriders (FC Sochaux)
 Banda Ultra (FC Sochaux)
 Ultra Boys 90 (Racing Club de Strasbourg)
 Kop Ciel et Blanc (Racing Club de Strasbourg)
 Magic Fans (AS Saint-Etienne)
 Green Angels (AS Saint-Etienne)

 Хорватія 
 Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb)
 Torcida Split (Hajduk Split)
 Armada Rijeka (NK Rijeka)
 White Angels (NK Zagreb)
 Kohorta (NK Osijek)
 Demoni (Istra Pula)
 Ultras Vinkovci (NK Cibalia Vinkovci)
 Funcuti (HNK Šibenik)

 Чехія 
 Apple Commando (Banik Ostrava)

Чорногорія 
 Varvari (FK Budućnost Podgorica)

Швеція 
 Hammarby Ultras (Hammarby IF)
 Bara Bajare (Hammarby IF)
 Söder Bröder (Hammarby IF)
 Ultra Boys  (Hammarby IF)
 Ultras Nord  (AIK Solna)
 Sol Invictus  (AIK Solna)
 AIK Tifo {AIK Solna}
 Ultras Göteborg (IFK Göteborg)
 Supras Göteborg (IFK Göteborg)
 Helsingborg Hardcore (Helsingborgs IF)
 tHIFo(Helsingborgs IF)
 Vildarna (Helsingborgs HC)
 Yellow Fanatics (IF Elfsborg)
 Borås Ultras (IF Elfsborg)
 Gulsvart Ultras (Västerås IK)
 Inferno Västerås (Våsterås SK)
 Fanatics (Västerås SK)
 Peking Ultras (IFK Norrköping)
 Boys Norrköping (IFK Norrköping)
 Sanna Rockare - Äger alla fett (Malmö FF)
 Inferno Malmö - Ey län vi röjer o sånt (Malmö FF)
 Boys Örebro  (Örebro SK)
 Royals Örebro (Örebro SK)
 Fabriken Stockholm (Djurgårdens IF)
 UCS (Djurgårdens IF)
 Örgryte Livgarde (Örgryte IS)
 Inferno Örgryte (Örgryte IS)
 Gårdapojkarna (GAIS)
 Gefle Blue Boys (Gefle IF)
 Västra Läktaren (Landskrona BOIS)
 Fedayn Aspudden  (IFK Aspudden)
 Ultras Rossobianco (Degerfors IF)
 Boltic Ultras (Boltic IF)
 Ultras AFF (Assyriska FF)

Шотландія 
 The Blue Order (Rangers)- 
 Club Cigarette Loyal (Rangers)-
 Drum Beat Mafia (Livingston)
 Green Brigade (Celtic)- 
 Red Ultras (Aberdeen)- 
 Irn-Bru Firm (Queen's Park)
 Akabusi Loyal (Stenhousemuir)
 Portland Bill Seaside Squad (Montrose)

Посилання 
 ultras.org.ua  — ультрас України.
 europeanultras.com  — ультрас країн Європи 
 barrabrava.net — ультрас Латинської Америки 

Списки:Футбол